Chertsey kan syfta på:

 Chertsey, Québec, kommun i Kanada
 Chertsey, Surrey, ort i England, Storbritannien